Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Alex O'Brien 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Cecil Mamiit (Campione)
 James Sekulov (primo turno)

 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Assente
 Jimy Szymanski (semifinali)
 Alex O'Brien (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 1999